Melin kan syfta på:

 Melin – ett efternamn och personer med namnet

Geografi
 Melin, Färöarna – ett berg på Färöarna
 Melin, Haute-Saône – en kommun i Frankrike